C0 може значити:

 У математиці:
 клас гладкої функції C0
 У фізиці:
 c0 — позначення швидкості світла.